Leredde est un nom propre qui peut désigner :

 Émile Leredde (1866-1926) médecin dermatologue français.
 Fernand Leredde (1931-2017) éleveur de chevaux de sport français.

Par ailleurs, la rue Leredde est une voie du  de Paris, en France. Elle fait partie de la liste des voies de Paris faisant référence à un propriétaire.